

Особи 

 Ілля Бабинський, (Ілля́ш) Васи́льович Ба́бинський (поч. XVII ст. ~ др. пол. XVII ст.) — руський (український) шляхтич Речі Посполитої з роду Бабинських гербу «Бойча».
 Йосип Бабинський — український церковний діяч Руської Унійної Церкви XVII ст.
 Василь Бабинський, Васи́ль Андрі́йович Ба́бинський (друга половина XVI ст. — 1624.) — руський (український) шляхтич Речі Посполитої з роду Бабинські гербу «Бойча».
 Семен Бабинський, Семе́н (Сенько́) Ми́тькович Ба́бинський (друга половина XV ст — до 1568 р.) згадки — 1508, 1514, 1523, 1529, 1534, 1540, 1545 рр. — руський (український) шляхтич.
 Митько Бабинський, Митько́ Іва́шкович Ба́бинський — (середина XV ст — початок XVI ст. / зг. 10 вересня 1506 р.) — руський (український) шляхтич.
 Андрій Бабинський, Андрій Семенович Бабинський син Семена (Сенька) Митьковича Бабинського походив з місцевої Волинської шляхти Бабинських гербу «Бойча».
 Іван Бабинський, Іва́н Андрі́йович Ба́бинський (середина XVI ст — після 1634) — руський (український) шляхтич Речі Посполитої.
 Івашко Бабинський, Іва́н (Іва́шко) Ба́бинський (перша половина XV ст — кінець XV ст.) — руський (український) боярин, шляхтич Великого Князівства Литовського.
 Лев Бабинський, (Левко́) Андрі́йович Ба́бинський (середина XVI ст — після 1634) — руський (український) шляхтич Речі Посполитої з роду Бабинських гербу «Бойча».
 Бабинський Микола Петрович (1911 — після 1991) — український громадський та політичний діяч, просвітянин.
 Петро Бабинський, Петро́ Васи́льович Ба́бинський (поч. XVII ст. ~ др. пол. XVII ст.) — руський (український) шляхтич Речі Посполитої з роду Бабинських гербу «Бойча».
 Донат (Бабинський-Соколов) — Архієпископ Донат (в миру Микола Ілліч Бабинський-Соколов).

Топоніми 

 Бабинський — колишній хутір в УРСР, Житомирська область, Щорський район
 Бабинський карст — геологічна пам'ятка природи місцевого значення в Україні.
 Великий Бабинський () — хутір у Алексєєвському районі Волгоградської області Російської Федерації.

Див. також 
 Бабинські (рід), Ба́бинські — руський (український) боярський, шляхетський рід.